Peltogastridae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Peltogastridae i ordningen Kentrogonida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen rotfotingar, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Peltogastridae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rotfotingar
Peltogastridae